Brüder Grimm steht für:

 Brüder Grimm, deutsche Märchensammler und Sprachwissenschaftler
 Brüder Grimm (Rose), eine Rosensorte

Siehe auch:
 Brüder-Grimm-Medaille (Akademie der Wissenschaften zu Göttingen)
 Brothers Grimm (Fantasyfilm 2005)